Gishanga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gishanga (vattendrag i Rutana), 
 Gishanga (periodiskt vattendrag i Gitega), 
 Gishanga (periodiskt vattendrag i Ruyigi), 

Robotskapade Burundiförgreningar